Raistlin Majere – jeden z głównych bohaterów sagi Dragonlance. 

Był synem Giliona i Rosamun Majere. Urodził się 17 czerwca 326 roku po Kataklizmie wraz ze swym bratem Caramonem. Ich przyrodnią siostrą była Kitiara uth Matar, starsza od nich o 8 lat. Kiedy Raistlin był dzieckiem, Kitiara odkryła jego talent. Chłopiec nie mógłby jednak iść do szkoły, gdyby nie Antimodes, arcymag białych szat, który został sponsorem Raistlina.

Kiedy chłopiec zaczął naukę, szybko okazało się, że jest o wiele lepszy od swego nauczyciela. Potrafił rzucać zaklęcia, które według konklawe znacznie przekraczały jego poziom. Był też wytrawnym zielarzem i zarabiał na swe utrzymanie właśnie uleczaniem.

Raistlin dostał zaproszenie na próbę w wieku 21 lat, co było dość niezwykle. Mimo swojego słabego zdrowia, Raistlin przeszedł test zwycięsko. Podczas próby zawarł przymierze z Fistandantilusem, który pomógł mu wygrać. Sprawdzian ten bardzo odmienił Raistlina. Jego skóra przybrała złoty odcień, choroba płuc zaatakowała jego ciało. Mistrz wieży dał mu także magiczne oczy, dzięki którym Raistlin gdy spojrzał na jakąś rzecz czy osobę widział jak umiera i pogrąża się w rzece czasu. Otrzymał także magiczną laskę Magiusa – najpotężniejszy artefakt, z całej kolekcji konklawe, którą przekazał swojemu bratankowi Palinowi. 

Po próbie wraz ze swoim bratem pracował jako najemnik. Bracia potrafili świetnie łączyć stal z magią. Był to najlepszy okres w ich życiu.

Pięć lat po próbie wybuchła smocza wojna. Raistlin odegrał w niej kluczową rolę, zabijając larda Ariakasa i odnajdując święte dyski Mishakal. Po wojnie lancy arcymag Raistlin – jako władca przeszłości i teraźniejszości – objął w posiadanie Wieżę Wielkiej Magii w Palanthas i przyjął młodego Dalamara Argenta na swojego ucznia.

Rok później wraz z kapłanką Paladine'a Crysanią cofnął się w czasie do ostatniego roku przed Kataklizmem i zabił arcymaga Fistandantilusa. Nie to było jednak jego celem. Raistlin postanowił zostać bogiem i strącić Takhisis z tronu. Wraz ze świętą kapłanką przekroczył próg portalu i wszedł do otchłani. 

Jego postanowienie omal nie zniszczyło całego Krynnu, Raistlin jednak opamiętał się w ostatniej chwili i poświęcił się, aby ocalić świat. Raistlin został w otchłani, a Paladine ocalił go przed Królową Ciemności. Raistlin został w otchłani przez wiele lat, w końcu jednak jego bratanek, Palin ocalił swojego stryja i arcymag wrócił na Krynn jednak, nie używał już magii.

Postacie z utworów literackich z gatunku fantasy